Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2002 — чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив у Нідерландах та Угорщині.

Група А

Підсумкова таблиця

Результати

Група В

Підсумкова таблиця

Результати

Підсумкова таблиця

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 
 Статистика учасників групи А 
 Статистика учасників групи В 

2002 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою